Sartor – cognome italiano
 Domenico Sartor – politico italiano
 Fabio Sartor – attore italiano
 Luigi Sartor – ex calciatore italiano
 Nicola Sartor – economista e politico italiano
 Ottorino Sartor – ex calciatore peruviano
 Sartor – genere di pesci della famiglia Anostomidae